A fine anno 2022 la nazionale samoana di rugby allenata da Seilala Mapusua  affronta un tour in Europa con tre test match nelle prime tre settimane di novembre; gli avversari in programma sono, nell'ordine, l' a Padova, la  a Tbilisi e la  a Bucarest.

Il primo test match, tenutosi allo Stadio Plebiscito di Padova, vide un' proveniente da tre vittorie negli ultimi quattro incontri (il  nell'ultima giornata del Sei Nazioni 2022, più  e  nel tour di metà anno) chiamata a riconfermare il trend inaugurato dalla gestione del C.T. Kieran Crowley, mentre invece  era al suo primo tour dopo la , impossibilitata a viaggiare per via delle restrizioni sanitarie imposte dalla pandemia di COVID-19 e pertanto costretta ad annullare la spedizione in Europa a fine 2021.

Un'Italia aggressiva e concentrata prese il comando delle operazioni intorno al quarto d'ora, dopo avere lasciato l'iniziativa ai samoani nelle fasi d'avvio: Tommaso Allan mise i primi tre punti a segno dopo dieci minuti, ma l'uno-due al ventesimo, con due mete di Brex e Bruno, orientarono l'incontro: 28-0 alla fine del primo tempo, mentre la prima meta samoana si vide a situazione oramai compromessa, con la squadra sotto di 35; solo per il prestigio le due mete negli ultimi minuti di gioco, quando l'Italia era già andata a segno altre due volte: 49-17 il risultato per gli Azzurri.
Per effetto di tale vittoria l' scalò due posizioni nel ranking World Rugby, passando da quattordicesima a dodicesima, e venendo rimpiazzata dalla stessa Samoa, caduta di tre posizioni dall'undicesimo posto.

Una settimana più tardi, a Tbilisi, i samoani riscattarono la sconfitta subìta in Italia e vinsero contro la  al termine di un incontro molto combattuto e altalenante: a un iniziale vantaggio samoano, infatti, fece seguito il ribaltamento del risultato da parte dei Lelos grazie a una meta ciascuno di Tabutsadze e Kuntelia nella ripresa; fu Manu, con Samoa sotto 13-19 a pochi minuti dalla fine, a fissare il punteggio sul 20-19 con una meta da lui stesso trasformata.

Il tour si chiuse con un risultato positivo per  a Bucarest contro la  nell'ultimo test match: gli isolani costruirono la vittoria nel primo tempo, con tre mete, due delle quali trasformate, e un piazzato con il quale andarono all'intervallo con il punteggio di 22-0 che fu poi quello finale, perché nel secondo tempo le due squadre si equivalsero sostanzialmente ma senza riuscire a prevalere in un senso né nell'altro.

Risultati

Note 

Samoa 2022
Samoa 2022